Reinier van Oostenrijk (1783-1853), aartshertog van Oostenrijk, onderkoning van Lombardije-Venetië (1818-1848)
Reinier van Oostenrijk (1827-1913), aartshertog van Oostenrijk, minister-president van Oostenrijk (1861-1865)